rękawica (rękawiczki) – element odzieży
 rękawica – część zbroi
 rękawica – sprzęt używany przez pięściarzy
 Rękawica – skała w Ojcowskim Parku Narodowym
 Rękawica – turnia w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach
 Rękawica – radziecki krótkometrażowy animowany film z 1967 roku